Kršćanstvo je druga po brojnosti vjera na Kosovu.

Povijest
Kosovo je primilo kršćanstvo u rimsko doba.

Galerija

Izvori